Le Scarborough Athletic Football Club est un club de football anglais fondé le  et basé dans la ville balnéaire de Scarborough. Il remplace le Scarborough FC disparu cette même année, à la suite de nombreux problèmes financiers, et une dette s'élevant à 2,5 millions de £. L'anglais Jonathan Greening est l'entraîneur depuis mai 2021.

Scarborough Football Club 
Fondé en 1879, il est l'un des plus vieux clubs anglais, et rejoint la League() de 1987 à 1999. 

Il est dissous à la fin de la saison 2006-2007 à la suite de nombreux problèmes financiers. Son dernier match a lieu le  contre Hucknall Town lors d'une victoire 1-0 de Scarborough.

Scarborough Athletic 
Les supporters créèrent un nouveau club, , qui évolue pour l'instant au stade East Riding Of Yorkshire de Bridlington. Il joue actuellement en Northern Counties East Football League (D9).

Palmarès 
Scarborough FC :

 Conference National (D5) : 
 Champion : 1987

 FA Trophy : 
 Vainqueur : 1973, 1976, 1977
 Finaliste : 1975

Anciens joueurs 
  Craig Short
  Chris Hargreaves
  Neil Redfearn

Entraîneurs 
  Neil Redfearn

Références 

Club de football disparu en Angleterre
Club de football fondé en 1879
Club de football disparu en 2007